Europejska Federacja Piłki Ręcznej (ang. European Handball Federation)
 fale milimetrowe (ang. Extremely High Frequency)
 preparaty o wysokim stopniu hydrolizy (ang. extensively hydrolysed formula)